Fließgraben ist ein Gewässername:

 Fließgraben (Ammer), rechter Zufluss der Ammer (zum Neckar) bei Altingen, Gemeinde Ammerbuch, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Fließgraben, Abschnittsname bei Massenbachhausen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg des Biberbachs, rechter Hauptoberlauf des Massenbachs, der in die Lein (Neckar) mündet
 Fließgraben (Burgsee), ehemaliger Zufluss des Burgsees in Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern
 Fließgraben (Ehle), rechter Zufluss der Ehle bei Vehlitz, Stadt Gommern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Fließgraben (Elbe), linker Zufluss der Elbe bei Vockerode, Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Fließgraben (Lauter), linker Zufluss der Lauter bei Schlimpfhof, Markt Oberthulba, Landkreis, Bad Kissingen, Bayern
 Malchower Fließgraben, linker Zufluss der Panke in Niederschönhausen, Berlin und Abfluss des Malchower Sees